Граф (1803) Евграф Федотович Комаровский (, Санкт-Петербург — , Орёл) — российский генерал от инфантерии (1828), генерал-адъютант, первый командующий (1811—1828) внутренней стражи России, автор мемуаров о жизни периода 1786—1833 гг., которые отвечают событиям изложения.

Биография 
Родом из дворян Комаровских, далеких выходцев из Польши, и русских дворян. Единственный сын чиновника дворцовой канцелярии Федота Афанасьевича Комаровского (1728—1776) и Ульяны (Юлианы) Ивановны урожденной Зиновьевой (1732—1770). В детстве записан сержантом в лейб-гвардии Преображенский полк, затем переведён в лейб-гвардии Измайловский полк. Воспитывался в санкт-петербургском пансионе Массона, затем служил сержантом в лейб-гвардии Измайловском полку. В 1787 году назначен к графу А. А. Безбородко для заграничных поручений (в качестве курьера Коллегии иностранных дел); участвовал в таврическом путешествии Екатерины II. Будучи дипкурьером, ездил с дипломатической почтой в предреволюционный Париж, в Лондон и Вену, некоторое время находился во Франкфурте-на-Майне в распоряжении русского посланника Н. П. Румянцева.

Доставил из-за границы портрет баденской принцессы Луизы, который Комаровский передал Екатерине II. Императрица одобрила кандидатуру невесты для любимого внука Александра. Будущего императора Александра I Комаровский знал с детства и по мере возможностей способствовал его реформам. В 1792 году Комаровский произведён в прапорщики и назначен начальником полковой школы для детей солдат Измайловского полка, а с 1794 — полковой адъютант Измайловского полка.

20 ноября 1796 года назначен адъютантом к великому князю Константину Павловичу. В 1798 году произведен в полковники. Участник Итальянского и Швейцарского походов А. В. Суворова. Непосредственно участвовал в сражениях при Бассиньяно, Тидоне, Треббии, Нуре, был в Альпийском походе, за отличия 4 ноября 1799 года удостоен чина генерал-майора.

С 5 мая 1800 года по 17 апреля 1801 года — комендант Каменец-Подольской крепости. 17 июля 1801 года пожалован в генерал-адъютанты. В 1802 определён помощником петербургского военного губернатора графа М. Ф. Каменского по полицейской части. В 1803 году за участие в Итальянском и Швейцарском походах благодаря благосклонности палатина Иосифа возведён в графское достоинство Священной Римской империи.

Основатель и первый командующий (инспектор) Внутренней стражи (1811), с 1816 — командир Отдельного корпуса Внутренней стражи (ОКВС).

В боевых действиях 1812 года непосредственного участия не принимал: ему было поручено снабжать действующую армию рекрутами и ополченцами а также лошадьми из Юго-Западного края. 30 августа 1816 года произведён в генерал-лейтенанты. 15 февраля 1819 г. был награждён орденом св. Георгия 4-й степени «за 25-летнюю в офицерских чинах беспорочную службу» (№ 3392 по списку Григоровича — Степанова).

Принял активное участие в ликвидации последствий наводнения в Петербурге в 1824 г. В декабре 1825 г. Комаровский организовал вверенными ему силами конвоирование арестованных декабристов с Сенатской площади в Петропавловскую крепость. В 1826 г. был назначен членом Верховного уголовного суда по делу декабристов. 25 июля 1828 произведён в генералы от инфантерии «за отличия по службе». 18 октября отставлен от должности командира ОКВС по возрасту с назначением сенатором. В апреле 1829 предоставлен продолжительный отпуск «до излечения болезни» с постоянным проживанием в собственном имении Городище.

Умер Комаровский в Орле. Похоронен в родовом склепе в имении Городище. Имение, церковь и склеп не сохранились.

С 1996 года внутренняя стража считается исторической предшественницей Внутренних войск МВД России, а затем и Росгвардии. В 2019 году в Росгвардии в связи с 250-летием графа Комаровского учреждена ведомственная награда — медаль «Генерал от инфантерии Е.Ф. Комаровский».

Награды 

 Орден Святой Анны 4-й ст. (1798)
 Орден Святой Анны 3-й ст. (28.09.1796)
 Орден Святой Анны 2-й ст. с алмазами (1799)
 Орден Святого Иоанна Иерусалимского, командор (1799)
 Перстень с вензелем Имени Его Величества (1802)
 Орден Святой Анны 1-й ст. (16.03.1806)
 Орден Святого Владимира 2-й ст. (1813)
 Орден Святого Георгия 4-го кл. (15.02.1819)
 Табакерка с портретом Его Величества, бриллиантами украшенная (1824)
 Орден Святого Александра Невского (07.01.1825)
 Знак отличия «За XL (40) лет беспорочной службы» (1834)
 Орден Святых Маврикия и Лазаря Сардинского Королевства с правом ношения почетного рыцарского титула командора (1799).

Литературные занятия 
В 1786 в сокращённом и приблизительном переводе Комаровского опубликован роман Н. Ретифа де ла Бретона «Невинность в опасности, или Чрезвычайные приключения». В «Военном Журнале» 1810 им был опубликован «Журнал военных действий российско-австрийских войск в Италии» (книги II—VII).

Е. Ф. Комаровский оставил свои любопытные воспоминания под названием «Записки графа Комаровского», напечатанные в сборнике «Осьмнадцатый Век» при «Русском архиве» (1867). В 1914 году «Записки…» вышли отдельным изданием в Санкт-Петербургском издательстве «Огни». В 1990 году переизданы в Москве «Товариществом русских художников». В 2003 году издательство «Захаров» выпустило книгу, в которой объединило «Записки графа Комаровского» и воспоминания его правнучки Екатерины Леонидовны.

Семья 

Жена (с 8 января 1802 года) — Елизавета Егоровна Цурикова (1784—15.12.1847), дочь орловского губернского предводителя дворянства Егора Лаврентьевича Цурикова и Евдокии (Авдотьи) Дмитриевны, дочери тульского губернского предводителя дворянства генерала Д. В. Арсеньева. Переговоры о браке вёл действительный тайный советник Н. П. Румянцев, в то время министр коммерции. Венчание было в Москве  в церкви Космы и Дамиана на Полянке. В 1817 году за заслуги мужа графиня Комаровская была пожалована в кавалерственные дамы ордена Св. Екатерины (малого креста). Умерла в 63 года в Петербурге от воспаления легких, похоронена рядом с мужем в родовом склепе в имении Городище. В браке имели детей:
 Егор (28.05.1803—7.10.1875), надворный советник, цензор Петербургского комитета иностранной цензуры. Был женат на Софии Владимировне (1808—13.06.1877), сестре поэта Веневитинова, умерла от воспаления легких, похоронена в Александро-Невской Лавре. Его внуком был поэт Василий Комаровский.
 Евдокия  (01.01.1805—1807), крестница графа Н. П. Румянцева.
 Анна (11.04.1806—15.03.1872), с 1828 года была замужем за генералом Сергеем Павловичем Шиповым (1790—1876)
 Александр (1808—28.09.1813), умер от «коликов», похоронен на Волковском кладбище.
 Владимир (1809—17.09.1813), умер от «коликов», похоронен на Волковском кладбище.
 София (02.02.1811—1858), жена д.с.с. Сергея Дмитриевича Комовского (1798—1880).
 Павел (12.09.1812—1873), женат на Марии Павловне Галаган (1822—1876), сестре Г. П. Галагана.
 Алексей (1820—1895), женат на баронессе Аделаиде Альбертовне Пирх (ум. 1901). Сын — профессор международного права в Московском Университете Камаровский, Леонид Алексеевич.

Примечания

Литература 
 
 
 «Записки» (мемуары) Е. Ф. Комаровского.
 Сысоев Николай. Первый командующий. // Журнал внутренних войск МВД РФ «На боевом посту». — 2009. — № 11.
 Сысоев Николай (биограф графского рода Комаровских). «Одушевлён ревностию к службе…» Документальное историко-биографическое исследование жизни и деятельности первого командующего внутренней стражей генерал-адъютанта Е. Ф. Комаровского. — М., 2013. — 560 с.
 Сысоев Николай. «Генерал особенного доверия»… // Журнал «Полиция России». — 2014. — № 12.
 Ченчик С. М. Генерал от инфантерии Е. Ф. Комаровский — один из основателей Внутренней стражи России. // Военно-исторический журнал. — 2019. — № 10. — С.65—70.

Ссылки 
 «Сысоев Николай. Признали мы за благо…».
 Сысоев Николай. «Меняем Дзержинского на Комаровского».
 Сысоев Николай. Радиостанция Победа. Создание Росгвардии. Граф Комаровский.
 Сайт газеты Новая жизнь. 05.12.2019 г. О Евграфе Комаровском рассказывает биограф графского рода Комаровских Н. Сысоев. (Урицкий район, Орловская область, Сайт газеты Новая жизнь (moyaokruga.ru). Articles.aspx?articleId…

Переводчики Российской империи
Писатели России по алфавиту
Переводчики прозы и драматургии на русский язык
Мемуаристы Российской империи
Евграф Федотович
Генералы от инфантерии (Российская империя)
Сенаторы Российской империи